Matrix Games — издатель компьютерных игр, специализирующийся на стратегических играх и варгеймах.

История компании 
Компания была основана Дэвидом Хитом в 2001 году в Статен-Айленде, Нью-Йорк.

Несмотря на то, что основными продуктами Matrix Games являются варгеймы и пошаговые стратегии, компания не ограничивают себя только рынком варгеймов. Matrix Games издаёт игры самых разных жанров от космических симуляторов (Starshatter — The Gathering Storm) и спортивных менеджеров (Maximum-Football) до стратегий в реальном времени (Close Combat — Cross of Iron).

Matrix Games сотрудничает с большим количеством самых разнообразных разработчиков, игры которых она издаёт. В это число входят SSG, 2by3 Games, Panther Games, Koios Works и Destroyer Studios. Также Matrix предоставляет услуги аутсорсинга тем разработчикам варгеймов, которые не в состоянии позволить себе содержать достаточное количество собственных технических специалистов, предоставляя в их распоряжение художников и программистов.

Выпущенные игры 
 Achtung Panzer: Operation Star
 Across the Dnepr: Korsun Pocket Add-on
 Across the Dnepr: Second Edition
 Advanced Tactics: Gold
 Advanced Tactics: World War II
 Afghanistan '11
 AI War: Alien Bundle
 Alea Jacta Est
 American Civil War The Blue and the Gray
 Armada 2526
 Armored Brigade (в разработке)
 Banzai! : For Pacific Fighters
 Battle Academy
 Battle Academy 2: Eastern Front
 Battle of Britain II - Wings of Victory
 Battle of the Bulge
 Battlefront
 Battleground Europe - World War II Online
 Battles in Italy
 Battles In Normandy
 Birth of America
 Birth of America 2: Wars in America
 Birth of Rome
 Blitzkrieg: War in Europe 1939-1945
 Brother Against Brother
 Buzz Aldrin's Space Program Manager
 Campaign Series: Middle East 1948 -1985
 Campaigns On The Danube
 Carrier Deck (в разработке)
 Carriers at War
 Case Blue: For IL-2 or Forgotten Battles
 Chariots of War
 Civil War II
 Close Combat: Cross of Iron
 Close Combat - Gateway to Caen
 Close Combat - Last Stand Arnhem
 Close Combat: Modern Tactics
 Close Combat: Wacht am Rhein
 Close Combat: Panthers in the Fog
 Close Combat: The Longest Day
 Combat Command: The Matrix Edition
 Combined Arms: World War II (в разработке)
 Command Ops: Battles from the Bulge
 Command: Modern Air Naval Operations Wargame of the Year Edition
 Command: Northern Inferno
 Commander - Europe at War Gold
 Commander - Napoleon at War
 Commander - The Great War
 Conflict of Heroes: Awakening the Bear!
 Conquest of the Aegean
 Conquest! Medieval Realms
 Crown of Glory: Emperor's Edition
 Crown of Glory: Europe in the Age of Napoleon
 Decisive Campaigns: Barbarossa
 Decisive Campaigns: Case Blue
 Decisive Campaigns: The Blitzkrieg from Warsaw to Paris
 Democracy
 Desert Fox: The Battle of El Alamein
 Distant Worlds
 Distant Worlds - Universe
 Drive on Moscow: War in the Snow
 Drums of War
 Empire in Arms: The Napoleonic Wars of 1805–1815
 English Civil War (в разработке)
 Espana 1936
 Fantasy Kommander- Eukarion Wars
 Field of Glory
 Flashpoint Campaigns: Red Storm Player's Edition
 Flashpoint Germany
 For Liberty!
 Forge of Freedom: The American Civil War 1861-1865
 Frontline: Road to Moscow
 Frontline: The Longest Day
 Frozen Synapse
 Gary Grigsby's Eagle Day to Bombing the Reich
 Gary Grigsby's War Between The States
 Gary Grigsby's War in the East: The German-Soviet War 1941-1945
 Gary Grigsby's War in the West
 Gary Grigsby's World At War
 Gary Grigsby's World at War: A World Divided
 Gates of Troy
 Germany at War: Barbarossa 1941
 Gettysburg: The Tide Turns (в разработке)
 Great Invasions
 Guns Of August 1914 - 1918
 Hannibal: Rome and Carthage in the Second Punic War
 Hannibal: Terror of Rome
 Harpoon 3 - Advanced Naval Warfare
 Hell
 Heroes of Normandie
 Highway to the Reich
 Hired Guns: The Jagged Edge
 HISTORY Egypt: Engineering an Empire
 HISTORY Great Battles Medieval
 HISTORY Legends of War
 Hornet Leader PC
 Horse and Musket: Volume 1
 John Tiller's Battleground Civil War
 John Tiller's Battleground Napoleonic Wars
 John Tiller's Campaign Series
 Kharkov: Disaster on the Donets
 Korsun Pocket
 Larry Bond's Harpoon - Commander's Edition
 Larry Bond's Harpoon - Ultimate Edition
 Last Days of Old Earth
 Legion Arena Gold
 Legion Gold
 Legions of Steel
 Lock 'n Load: Band of Heroes
 Magnifico
 Making History II: The War of the World
 Mark H. Walker's Lock 'n Load: Heroes of Stalingrad
 Massive Assault
 Maximum-Football 2.0
 Mega Campaign: Desert Fox 1941
 Mega Campaign: Lost Victories
 Mega Campaign: Screaming Eagles
 Mega Campaign: Watchtower 1942
 Napoleon in Italy
 Napoleon's Campaigns
 Norm Koger's The Operational Art of War III
 Officers - The Matrix Edition
 Operation Barbarosa: For IL-2 or Forgotten Battles
 Operation Barbarossa - The Struggle for Russia
 Order of Battle: World War II
 Pacific War: Matrix Edition
 Pandora: First Contact
 Panzer Command: Ostfront
 Panzercorps
 Panzer Corps 2 (в разработке)
 Panzer Corps Gold
 Piercing Fortress Europa
 Pike and Shot: Campaigns
 Polaris Sector
 Pride of Nations
 PureSim Baseball 2007
 Qvadriga
 Ravenmark: Scourge of Estellion
 Reach for the Stars
 Revolution Under Siege
 Revolution Under Siege Gold
 Rise Of Prussia Gold
 Scourge of War Gettysburg 150th Anniversary Collection
 Scourge of War: Gettysburg
 Scourge of War: Waterloo
 Sengoku Jidai: Shadow of the Shogun
 Sengoku Jidai: Shadow of the Shogun Collector's Edition
 Small General
 Small General: Eastern Front
 Smugglers IV - Doomsday
 Sovereignty: Crown of Kings
 Spartan
 Star Chamber: The Harbinger Saga
 Star Hammer The Vanguard Prophecy
 Star Sentinel Tactics
 Starshatter: The Gathering Storm
 Starships Unlimited - Divided Galaxies
 Starships Unlimited v3
 Steel Panthers: World at War - Generals Edition
 Storm over the Pacific
 Strategic Command WWII: War in Europe
 Strategic War in Europe
 Supremacy: Four Paths To Power
 Team Assault: Baptism of Fire
 The Last Days: For IL-2 Forgotten Battles
 The Operational Art of War IV (в разработке)
 The War Engine
 Thirty Years' War
 Tigers on the Hunt
 Time of Fury
 Tin Soldiers: Alexander the Great
 Tin Soldiers: Julius Caesar
 Titans of Steel: Warring Suns
 To End All Wars
 UFO: Extraterrestrials
 Uncommon Valor
 Unity of Command
 Victory and Glory: Napoleon
 Vietnam '65
 War in Russia: Matrix Edition
 War In The Pacific
 War In The Pacific - Admiral's Edition
 War Plan Orange: Dreadnoughts in the Pacific 1922 - 1930
 Warhammer 40,000: Armageddon
 Warhammer 40,000: Armageddon - Collector's Edition
 Warhammer 40,000: Sanctus Reach
 Wars of Napoleon
 Wars of Succession (в разработке)
 World In Flames
 World War II - Road to Victory
 World War II: General Commander
 World War One - La Grande Guerra
 World War One Gold
 World War 2: Time of Wrath

Примечания

Ссылки 
 

Компании США
Производители компьютерных игр США
Появились в 2001 году в США